Carlo De Vincentiis o Carolo Antonio Di Vincenzo – violinista italiano
Carlo De Vincentiis – medico e chirurgo italiano